Александер Антсон (; 31 августа 1899, д. Ворсна на о.Сааремаа (теперь волость Вальяла Эстонии — 21 сентября 1945, Хаапсалу) — эстонский драматург, писатель, журналист, спортсмен, член олимпийской сборной Эстонии по лёгкой атлетике (1924).

Биография 
Родился в крестьянской семье. С 1916 года работал школьным учителем эстонского языка и физкультуры на острове Сааремаа и в г. Выру, затем — журналистом в г. Раквере и Таллине.

В 1925—1926 редактировал газету «Virulane». С 1927 по 1930 — редактор газеты Эстонской социал-демократической партии «Rahva Sõna» и с 1931 по 1933 год — «Vaba Maa». После установления советской власти в Эстонии в 1940—1941 гг. работал в коммунистической газете «Rahva Hääl».

Был активным организатором рабочего спортивного движения. В составе сборной Эстонии, участвовал в забеге на 1500 метров на летних Олимпийских играх 1924 года в Париже.

Во время второй мировой войны немецкими оккупантами был арестован и с 1941 по 1944 год находился в тюрьме.

В 1945 году погиб в дорожно-транспортном происшествии.

Творчество 
С 1920-х годов Александер Антсон — признанный политический писатель Эстонии. Автор пьес и прозаических произведений, описывающих ужасы войны и насилия. Автор драмы «Дети» («Lapsed», 1925), пьес «Голгофа» («Kolgata», 1926), «147» (1927), «Дочь рабочего» («Töölise tütar», 1931), в которых отражены симпатии автора к коммунистическому движению и революционной борьбе. В пьесах «Люди в метели» («Inimesed tuisus», 1938) и «Конец ордена» («Orduaja lõpp», 1940) Антсон разоблачает немецких и эстонских фашистов.

Значительное место в творчестве Антсона занимают сборники «Эпиграммы» («Epigramme», 1—3, 1927—1933), с критикой существующего в стране режима. В 1946 посмертно опубликованы многочисленные сатирические эпиграммы писателя, написанные в 1934—1945-х гг., рассказы о путешествиях (в том числе о СССР, который он посетил в 1930 году).

Кроме того, А. Антсон — автор нескольких романов, в том числе, исторического романа «Победа» («Võit»), направленного против иностранных захватчиков и популярной книги о летних Олимпийских играх 1936 года в Берлине (переиздана в 1992 г.).

Избранная библиография 
 Lapsed (Драма, 1925)
 Kolgata (Драма, 1926)
 Vennad (Драма, 1926)
 Vangid (Драма, 1927)
 147 (Драма, 1927)
 Surmatants (Драма, 1929)
 Tänapäeva Venemaa (1930)
 Töölise tütar (Драма, 1931)
 Tšempionaat (Драма, 1933)
 Muretute ülemlaul (Драма, 1935)
 Kirg (Роман, 1937)
 Inimesed tuisus (Rahvamehed) (Драма, 1938)
 Sina ei pea mitte himustama… (Роман, 1938)
 Kosjatalu (Драма, 1939)
 Orduaja lõpp (Parun kolib ära) (Драма, 1940)
 Võit (Роман, 1946)

Ссылки 
 ANTSON, ALEKSANDER

Родившиеся на Сааремаа
Эстонские писатели
Журналисты Эстонии
Драматурги Эстонии
Редакторы Эстонии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1924 года
Бегуны на средние дистанции Эстонии
Погибшие в автомобильных катастрофах
Авторы исторических романов
Похороненные на Лесном кладбище Таллина